Аша:

Топонимы 
  Аша — община в Германии, в земле Бавария
  Аша — село в Байганинском районе Актюбинской области
  Аша — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области
  Аша — село в Тупкараганском районе Мангистауской области
  Аша — село в Южно-Казахстанской области Казахстана
  Аша́ — город в России, административный центр Ашинского района Челябинской области
  Аша — железнодорожная станция Башкирского региона Куйбышевской железной дороги

Гидроним 
  Аша — река на Южном Урале, правый приток Сима.

Люди 
 Аль-Аша — арабский поэт
  Аша Матай (род. 1988) — казахстанская певица и актриса

Другое 
  Аша — род у башкир
 Аша (Asha) — серия телефонов Nokia Asha
 Аша — в зороастризме закон вселенской гармонии, истина, правда, добро